Диксън може да се отнася за:
 Диксън, град в Калифорния, САЩ
 Хора
 Гордън Диксън (1923 – 2001), канадски писател
 Робърт Диксън (р. 1939), английско-австралийски езиковед
 Уили Диксън (1915 – 1992), американски музикант
 Окръзи в САЩ
 Диксън (окръг, Небраска)
 Диксън (окръг, Тенеси)